Валентин Феліксович Ясенецький-Война (1871–1961) — православний святий, доктор медицини, професор хірургії, святитель та сповідник 20-го століття, архієпископ Сімферопольський та Кримський.
 Михайло Владиславович Ясенецький — військовик, полковник, командир полку Дієвої армії УНР.
 Ясенецькі — давня українська шляхетська родина.